Die Nordische Fußballmeisterschaft 1972–77 für Männer-Nationalmannschaften fand zwischen dem 28. Mai 1972 und dem 18. August 1977 statt. Den Wettbewerb, welcher zum eften Mal ausgetragen wurde, konnte Titelverteidiger Schweden zum neunten Mal in Folge gewinnen.

Modus 
Die vier teilnehmenden Mannschaften spielten nach dem Modus „jeder gegen jeden“ den Turniersieger aus, wobei jedes Team jeweils viermal gegen jedes andere spielte. Die Mannschaft, die nach Abschluss aller Spiele die meisten Punkte beziehungsweise bei Punktgleichheit das bessere Torverhältnis aufwies, wurde Turniersieger.

Tabelle und Spielergebnisse 

|}

Torschützenliste 

Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach dem Nachnamen alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Nordic Championships (Men) 1972–77 auf rsssf.com (englisch)
 Spielberichte der dänischen Mannschaft (dänisch)
 Spielberichte auf eu-football.info (englisch)

197277
Fußballveranstaltung 1972
Fußballveranstaltung 1973
Fußballveranstaltung 1974
Fußballveranstaltung 1975
Fußballveranstaltung 1976
Fußballveranstaltung 1977